Термин «корзи́на» ОПЕ́К (OPEC oil basket или, точнее, OPEC Reference Basket) был официально введён 1 января 1987 года. Его ценовое значение является средневзвешенным спотовых цен для основных сортов нефти, производимых участниками организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) — по одному сорту от каждой страны-участницы организации.

Корзина 
 Arab Light (Саудовская Аравия)
 Basrah Medium (Ирак)
 Bonny Light (Нигерия)
 Es Sider (Ливия)
 Girassol (Ангола)
 Iran Heavy (Иран)
 Kuwait Export (Кувейт)
 Merey (Венесуэла)
 Murban (ОАЭ)
 Rabi Light (Габон)
 Saharan Blend (Алжир)
 Zafiro (Экваториальная Гвинея)
 Djeno (Конго)

Состав корзины периодически меняется, последние изменения были внесены в январе 2022 года.

Среднегодовые цены корзины ОПЕК (в долларах США)

Ссылки 
 Цена нефтяной корзины ОПЕК

Нефть
Международная торговля